«Реал Баломпедіка Ліненсе» або просто «Ліненсе» () — іспанський футбольний клуб з міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьйон, в провінції Кадіс в автономній спільноті Андалусія. Клуб засновано 1912 року, домашні матчі проводить на стадіоні «Мунісіпаль», що вміщує 12 000 глядачів. У Прімері команда ніколи не виступала, найкращий результат - 9-те місце в Сегунді в сезоні 1950/51.

Статистика за сезонами

Досягнення 
 Сегунда Б
 Віце-чемпіон: 1985/86
 Терсера
 Переможець (5): 1965/66, 1967/68, 1982/83, 1998/99, 2010/11

Посилання 
 Офіційний сайт клубу
 Профіль клубу на futbolme.com 

Футбольні клуби Іспанії